Falanga este un termen care se poate referi la:
 Falangă, un os al degetelor mâinii sau piciorului
 Falangă, o formație de luptă a soldaților din antichitate. 
 Falanga Spaniolă, o mișcare fascistă din Spania